Альперо́вич — еврейская фамилия.

Фамилия образована от названия немецкого города Хайльбронн в земле Баден-Вюртемберг; возникла не позднее конца XVI века, и за прошедшее с тех пор время в результате переселения носителей из страны в страну возникли многочисленные варианты её написания — , Гал(ь)перн, Гел(ь)перн, Хал(ь)перн, , , Альперович, .

Известные носители 
 Альперович, Борис Ильич (1927—2015) — советский и российский врач, лауреат Государственной премии РФ.
 Альперович, Борис Самуилович (1901—1964) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Альперович, Евгений Маркович (1888—1938) — инженер, революционер, кандидат в члены ЦК КПСС, начальник Главного управления станкостроения, репрессирован.
 Альперович, Илья Симонович (1917—1985) — советский актёр кукольного театра, народный артист РСФСР.
 Альперович, Карл Самуилович (1922—2019) — советский учёный в области систем ПВО, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии.
 Альперович, Лев Абрамович (1874—1913) — живописец.
 Альперович, Моисей Самуилович (1918—2015) — советский и российский историк, доктор исторических наук.
 Альперович, Павел Маркович (1908—1995) — невропатолог и учёный-медик, доктор медицинских наук, профессор.

Под псевдонимом 
 Дружников, Юрий Ильич (настоящее имя Юрий Израилевич Альперович; 1933—2008) — русский писатель, историк литературы, журналист.

См. также 

 Альпер
 Альперин
 Альперт
 Гальперин
 Гальперн
 Гельперин

Примечания

Ссылки 
 Авторы с фамилией «Альперович» на Библусе